Precariedad, la condición de lo precario, de poca estabilidad o duración, puede referirse a:

 Precariedad laboral o trabajo en precario.
 Precariado, término que identificaría a una nueva clase social que sufre la precariedad laboral.
 Becarios precarios, término empleado en España para referirse a los becarios en condiciones de precariedad laboral.
 Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios, plataforma española para defender los derechos laborales de los becarios precarios.
 Profesor precario, en Uruguay, profesor provisional.
 Precariedad o precario, condición jurídica de lo que se tiene sin título de propiedad, por tolerancia o inadvertencia del dueño.
 Asentamiento precario o asentamiento informal.

Véase también 
 Pobreza
 Precaria (país)
 Desigualdad económica - Desigualdad social

Referencias